Geoffrey Doumeng (Narbona, 9 de Novembro, 1980) é um futebolista francês.

Futebolistas da França
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas da Association Sportive Nancy-Lorraine
Futebolistas do Montpellier Hérault Sport Club